Kühschelm ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kühschelm (1855–1908), österreichischer Politiker
 Roman Kühschelm (* 1952), österreichischer römisch-katholischer Theologe